Мокра планина (Србија), планина у Србији
 Мокра планина (Северна Македонија) (Јакупица), планина у Северној Македонији

или:
 Мокра (планина), планина у Црној Гори

Види још 
 Мокра гора